Silesaurus är ett släkte av arkosaurier från sen Trias som levde för ca. 230 miljoner år sedan i dagens Polen.

Fossil av Silesaurus har hittats i Krasiejów i den polska delen av Schlesien, vilket givit djuret dess namn. Den enda arten i släktet, Silesaurus opolensis, beskrevs år 2003 av den polske paleontologen Jerzy Dzik. Mer än 20 skelett av Silesaurus har hittats och den är därmed en av de tidiga dinosauriesläktingarna som är mest välrepresenterade i antal fossil.

Beskrivning
 
Silesaurus mätte ungefär 2.3 meter från nos till svanstipp, och var fakultativt bipedal. Med en lätt benstomme och förmodat slank kroppsbyggnad, var den troligen ett snabbt och smidigt djur med en aktiv livsstil. Nosen var smal med framåtriktade näsborrar, och de stora ögonhålorna indikerar att Silesaurus i hög grad förlitade sig på en välutvecklad syn för att upptäcka rovdjur.

Det har länge antagits att Silesaurus var en växtätare, men forskning på koproliters innehåll indikerar att den kan ha varit insektsätande. Djurets tänder var små och koniska, och utplacerade i käkarna med oregelbundna mellanrum. Spetsen av underkäken täcktes förmodligen av en keratinös näbb.

Klassifikation
 

Silesaurus verkar inte ha varit en dinosaurie utan snarare en dinosaurieform, och därmed en av dinosauriernas närmaste släktingar. Att djuret inte klassificeras som en dinosaurie beror på att den saknar ett antal anatomiska drag som är diagnostiska för dinosaurierna.

Systematisk placering efter Nesbitt (2011):

Paleoekologi
Silesaurus levde i ett subtropiskt habitat som liknade det i dagens medelhavsländer, med kraftiga monsunregn under sommaren och torra vintrar. Djuret delade sin livsmiljö bestående av träskmarker bevuxna av ormbunksväxter med ett stort antal arter av ryggradslösa djur, lungfiskar, temnospondyler, phytosaurier och flygödlor.
 
Täckvingar från skalbaggar och andra leddjursrester har hittats i koproliter som misstänks ha producerats av Silesaurus. Den hornbeklädda näbben och andra märkliga anatomiska drag hos Silesaurus kan antyda att djuret använde sin näbb för att effektivt picka efter skalbaggar på ett sätt som liknar det hos dagens fåglar.

Referenser

Arkosaurier